Borika est un toponyme qui peut désigner :
en 
 Borika, un village situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
en 
 Borika, un village situé dans l'obchtina de Madan et dans l'oblast de Smolyan ;
 Borika, un village situé dans l'obchtina d'Ikhtiman et dans l'oblast de Sofia.